I comuni della Lettonia () costituiscono l'unica suddivisione amministrativa del Paese e ammontano a 118, di cui 9 hanno il titolo di città della repubblica (); fino al giugno 2009, la suddivisione territoriale di primo livello era quella dei distretti, ciascuno dei quali raggruppava a sua volta più comuni.

Nel 2010 è stato istituito il comune di Mērsrags con parte del territorio del comune di Roja.

Città

Comuni

Note

Voci correlate 

Distretti della Lettonia